Der Name Villaz steht für:
 Villaz (Haute-Savoie), eine Gemeinde im Département Haute-Savoie, Frankreich
 Villaz-Saint-Pierre, eine Ortschaft und ehemalige Gemeinde im Kanton Freiburg, Schweiz
 Villaz FR, eine Gemeinde im Kanton Freiburg, Schweiz (ab 1. Januar 2020 aus Villaz-Saint-Pierre und La Folliaz entstanden)

Siehe auch:
 Villas